French Open-mesterskabet i damesingle 2021 var den 114. turnering om French Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af French Open 2021 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 30. maj - 12. juni 2021, mens kvalifikationen afvikledes den 24. - 28. maj 2021. Kvalifikationen var siden 2019 blevet udvidet fra 96 til 128 spillere, og antallet af kvalifikanter i hovedturneringen var som følge af dette øget fra 12 til 16 spillere.

Mesterskabet blev vundet af Barbora Krejčíková, som vandt sin første grand slam-titel i single, og som i finalen besejrede Anastasija Pavljutjenkova med 6-1, 2-6, 6-4. Krejčíková vandt dermed sin sjette grand slam-titel i karrieren, efterson hun tidligere havde vundet to damedouble- og tre mixed double-titler. På vejen til titlen havde den 25-årige tjekke afværget en matchbold i sin semifinale mod Maria Sakkari, og hun blev dermed den første spiller sin Justine Henin i 2005, og den blot tredje spiller i den åbne æra, der vandt French Open-mesterskabet i damesingle efter at have afværget en matchbold. Hun blev den første tjekkiske vinder af en grand slam-vinder i damesingle, siden Petra Kvitová vandt Wimbledon-mesterskabet i 2014, og den første tjekkiske vindet af French Open-mesterskabet i damesingle, siden Hana Mandlíková sejrede i 1981.

Inden turneringen var Barbora Krejčíková placeret som nr. 33 på WTA's verdensrangliste, og hun blev dermed den blot femte spiller rangeret uden for top 10, der vandt French Open-mesterskabet i damesingle. Triumfen i Paris medførte, at hun efter turneringen avancerede til 15.-pladsen på ranglisten. Dagen efter singlefinalen vandt Krejčíková også damedoublefinalen sammen med Kateřina Siniaková og blev dermed den første vinder af begge titler siden Mary Pierce udførte samme bedrift i 2000.

Anastasija Pavljutjenkova var – ligesom Krejčíková – i den første grand slam-finale i single i sin karriere, efter at hun inden da havde deltaget i 51 grand slam-turneringer uden at spille sig frem til en finale. Hun blev den første russiske spiller i en grand slam-finale i single, siden Marija Sjarapova var i finalen ved Australian Open i 2015.

Iga Świątek var forsvarende mester, men tabte i kvartfinalen til Maria Sakkari, og det medførte, at alle mesterskabets fire semifinalister var i en grand slam-semifinale i damesingle for første gang, hvilket ikke var sket tidligere i den åbne æra ved French Open-mesterskabet i damesingle. Og seks af spillerne i kvartfinalerne havde ikke tidligere prøvet at spille en grand slam-kvartfinale i single. Maria Sakkari blev den første græske kvinde i en grand slam-kvartfinale og -semifinale i single, og Tamara Zidanšek blev den første slovenske spiller (på tværs af begge køn) i en grand slam-kvartfinale og -semifinale i single.

39-årige Serena Williams, der tabte i fjerde runde i en forgæves jagt på en tangering af Margaret Courts rekord på 24 grand slam-titler i damesingle, blev den ældste spiller i fjerde runde af turneringen i den åbne æra.

Inden turneringen meddelte andenseedede Naomi Osaka på Twitter, at hun af hensyn til sit psykiske helbred ikke ville tale med pressen under turneringen. Efter hendes sejr over Patricia Maria Țig i første runde stillede hun ikke op til den obligatoriske pressekonference, og derfor idømte arrangørerne hende en bøde på $ 15.000 og advarede hende i en fælles udtalelse fra de fire grand slam-turneringer om, at hun i gentagelsestilfælde kunne blive udelukket fra turneringen og de efterfølgende grand slam-turneringer. Dagen efter meddelte Osaka, at hun trak sig fra turneringen, og at den sky, introverte japaner siden US Open 2018 havde lidt af lange perioder med depression, og at det triggede hendes sociale angst, når hun skulle tale med medierne. Sagen startede en generel debat om sportsfolks psykiske velbefindende.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg € 15.177.600 (ekskl. per diem), hvilket var et fald på 3,1 % i forhold til året før. Præmierne var udelukkende blevet beskåret for spillere, der nåede tredje runde eller længere, mens spillerne, der tabte i første eller anden runde af hovedturneringen eller i kvalifikationen, fik samme præmier som ved det foregående mesterskab.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 102 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 19. april 2021 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 24. maj 2021 (en uge før turneringsstart) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Lucky losere 

Følgende spillere deltog i hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC). Kvalifikation blev afviklet den 24. - 28. maj 2021 i Stade Roland Garros. Det var første gang, at kvalifikationen havde deltagelse af 128 spillere. Den foregående kvalifikation i 2019 bestod af 96 spillere.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2021
 French Open-mesterskabet i herredouble 2021
 French Open-mesterskabet i damedouble 2021
 French Open-mesterskabet i mixed double 2021

Eksterne henvisninger 
 Roland-Garros

Noter 

French Open 2021
2021
WTA Tour 2021